FGE steht für:
 Flussgebietseinheit
 Bahnhof Riedstadt-Goddelau (DS100-Code)

Abkürzung